Chesapeake – zatoka na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Chesapeake – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Chesapeake – miasto w stanie Wirginia
 Chesapeake – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha